Die K3 League 2021 war die zweite Spielzeit der dritthöchste südkoreanische Fußballliga seit der Einführung im Jahr 2020 gewesen. An der Liga nahmen 15 Vereine teil. Vorjahresligameister war Gimhae City FC.

Veränderung zur Vorsaison 
 Gyeongju Citizen FC wurde das Jahresbudget für die Spielzeit 2021 von der Stadt Gyeongju nicht erteilt, weshalb der Verein Ende 2020 aufgelöst wurde.
 Gimpo Citizen FC nannte sich in Gimpo FC um.
 Mokpo City FC nannte sich in FC Mokpo um.
 Gangneung City FC nannte sich in Gangneung Citizen FC um.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Ausländische Spieler 
Jeder Verein darf nur 3 ausländische- sowie 1 asiatischen Spieler während der Saison verpflichten. Des Weiteren darf jedes Team drei ausländische Spieler gleichzeitig während eines Spieles einsetzen.

Reguläre Saison

Abschlusstabelle

Meisterschaftsspiele

Viertelfinale

Halbfinale

Finale 
 Hinspiel

 Rückspiel

Tabellenverlauf

Statistik

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Torvorlagenliste 
Bei gleicher Anzahl von Vorlagen sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Zuschauertabelle

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
Wie auch in der vorherigen Saison hat die COVID-19-Pandemie in Südkorea Auswirkungen auf den Ligabetrieb. So dürfen Vereine maximal 10 % ihrer Stadionkapazität mit Tickets für die Heimspiele verkaufen. Da seit Juli die Infektionszahlen wieder stark steigen, spielen die Vereine seitdem ausschließlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit ihre Heimspiele aus.

Weblinks 
 Offizielle Website bei der KFA
 Offizielle Website (koreanisch)
 Spielberichte auf kfa.kr (koreanisch)

2021
Fußballsaison 2021